Spojení písmene E a číslice 8 může mít různé významy:

 Evropská silnice E8
 Evropská dálková trasa E8
 e8 – pole šachovnice